Кристалі́ти (, )

 Кристаліти — найдрібніші зародкові кристалоутворення у різновидах вулканічного скла.
 Кристаліти — дрібні неправильної форми кристали литого металу або металевого сплаву, міцно зв'язані між собою.

Див. також 
 Трихіт

Література 
 

Кристалографія